CLCN steht für:
 Capital Library of China, größte öffentliche Bibliothek in China
 Chloride channel protein, siehe Chloridkanal
 CLCN1-Gen, Gen, das das CLCN1 (Chloride channel protein 1) codiert
 CLCN2-Gen, Gen, das das CLCN2 (Chloride channel protein 2) codiert
 CLCN3-Gen, Gen, das das CLCN3 (Chloride channel protein 3) codiert
 CLCN4-Gen, Gen, das das CLCN4 (Chloride channel protein 4) codiert
 CLCN5-Gen, Gen, das das CLCN5 (Chloride channel protein 5) codiert
 CLCN6-Gen, Gen, das das CLCN6 (Chloride channel protein 6) codiert
 CLCN7-Gen, Gen, das das CLCN7 (Chloride channel protein 7) codiert

ClCN steht für:
 Chlorcyan, chemischer Kampfstoff

Siehe auch:
 CICN

Abkürzung